

Personnalités 
 Jean Blaise, directeur artistique de spectacles;
 Miroslav Brozek, acteur connu sous le pseudonyme de Jean Blaise